Augustin de Saint-Marceaux (1790-1870), fondateur d'une maison de champagne et ancien maire de Reims.
 René de Saint-Marceaux (1845-1915), sculpteur, petit-fils d'Augustin..
 Marguerite de Saint-Marceaux (née Jourdain, 1850-1930) salonnière, veuve du peintre Eugène Baugnies (1841-1891), épouse de René de Saint-Marceaux.
 Jean-Claude de Saint-Marceaux (1902-1979), sculpteur, petit-fils de Marguerite et d'Eugène Baugnies et, par adoption, de René de Saint-Marceaux.
Gaston Baugnies de Saint-Marceaux (1914-1986), général d’aviation, membre de l’escadrille Normandie-Niemen, petit-fils de Marguerite et d'Eugène Baugnies et, par adoption, de René de Saint-Marceaux, cousin germain de Jean-Claude.

Toponymie
Boulevard Saint-Marceaux à Reims, nommé d'après Augustin de Saint-Marceaux et son petit-fils René de Saint-Marceaux ;
Rue de Saint-Marceaux à Paris, nommée d'après René de Saint-Marceaux.